Смирнов, Константин Николаевич — известные полные тёзки:
 Смирнов, Константин Николаевич (1854—1930) — русский генерал-лейтенант, участник обороны Порт-Артура.
 Смирнов, Константин Николаевич (1894—1986) — советский учёный-геодезист, профессор.
 Смирнов, Константин Николаевич (1899—1981) — советский военный деятель. Генерал-лейтенант авиации (1944 год).
 Смирнов, Константин Николаевич (1862—?) — писатель и историк церкви.
 Смирнов, Константин Николаевич (1877—1938) — военный востоковед.